Martin Ulrich (né le  à Vienne en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Wiener EV, il débute en senior dans le championnat d'Autriche en 1987. Il remporte la DEL en 1997 et 1998 avec l'Adler Mannheim. Il ajoute à son palmarès le championnat d'Autriche en 2007 et 2008 avec l'EC Red Bull Salzbourg. Il termine sa carrière en 2009 après une dernière saison dans la Nationalliga avec l'EK Zell am See.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe au premier de ses seize championnats du monde senior en 1991. Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 1994, 1998 et 2002. Il compte 228 sélections soit le record national.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987|| Wiener EV|| Autriche|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Wiener EV || Autriche|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| Wiener EV || Autriche|| 26|| 2|| 8|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Wiener EV || Autriche || 34|| 5|| 19|| 24|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991|| Wiener EV || Autriche || 39|| 7|| 17|| 24|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Graz 99ers|| Autriche || 45|| 6|| 20|| 26|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Graz 99ers|| Autriche || 53|| 6|| 13|| 19|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Graz 99ers|| Autriche || 57|| 12|| 22|| 34|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Wiener EV || Autriche || 32|| 12|| 17|| 29|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Adler Mannheim|| DEL|| 50|| 3|| 8|| 11|| 45|| 9|| 1|| 4|| 5|| 2
|- 
| 1997-1998|| Adler Mannheim|| DEL|| 45|| 3|| 9|| 12|| 30|| 10|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 1998-1999|| Wiener EV || Autriche || 16|| 2|| 6|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Wiener EV || Alpenliga|| 33|| 11|| 13|| 24|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Berlin Capitals|| DEL|| 32|| 6|| 16|| 22|| 34|| 7|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2000-2001|| Berlin Capitals|| DEL|| 60|| 6|| 21|| 27|| 54|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2001-2002|| DEG Metro Stars||  DEL|| 58|| 0|| 8|| 8|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| DEG Metro Stars||  DEL|| 42|| 6|| 13|| 19|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| DEG Metro Stars||  DEL|| 52|| 5|| 15|| 20|| 50|| 4|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2004-2005|| DEG Metro Stars||  DEL|| 50|| 3|| 12|| 15|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 44|| 7|| 11|| 18|| 28|| 11|| 1|| 1|| 2|| 12 
|-
| 2006-2007|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 54|| 10|| 33|| 43|| 70|| 8|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2007-2008|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 59|| 3|| 19|| 22|| 26|| 15|| 0|| 6|| 6|| 4
|-
| 2008-2009|| EK Zell am See|| Nationalliga || 23|| 4|| 18|| 22|| 22|| 8|| 1|| 3|| 4|| 0

Notes et références 

Naissance en décembre 1969
Naissance à Vienne (Autriche)
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Entraîneur autrichien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EK Zell am See
Défenseur de hockey sur glace